Outland steht für:
 Outland – Planet der Verdammten, ein britischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1981
 Outland (Fernsehserie), australische Fernsehserie
 Outland (Computerspiel), ein 2011 veröffentlichtes Videospiel von Ubisoft 

Outland ist der Familienname folgender Personen:
 George E. Outland (1906–1981), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Outlander